Костюрино — название населённых пунктов:

Россия 
 Костюрино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Костюрино — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Костюрино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.